Референдумы в Швейцарии проходили 11 июня, 24 сентября и 3 декабря 1922 года. В июне проводилось три референдума: о процессе получения швейцарского гражданства, о выдворении иностранцев и легитимности федеральных чиновников избираться в Национальный совет. Все три предложения были отклонены. В сентябре проходил референдум по поправке в уголовное право относительно конституционной и национальной безопасности. Поправка также была отвергнута. В декабре референдум решал вопрос о едином налоге на недвижимость. Он был отвергнут подавляющим большинством голосов и всеми кантонами.

Избирательная система 
Референдумы о гражданстве, выдворении иностранцев, праве федеральных чиновников избираться в парламент и о едином налоге на недвижимость были гражданскими инициативами и требовали двойного большинства для одобрения. Референдум о поправке к уголовному праву был факультативным и для его одобрения было достаточно большинства голосов избирателей.

Результаты

О гражданстве

О выдворении иностранцев

Право федеральных чиновников избираться

Референдум по уголовному праву

Налог на недвижимость

Примечания 

Швейцария
1922 год в Швейцарии
1922